Karl Schulze (1907-1935) – niemiecki bokser, medalista mistrzostw Europy
 Karl Schulze (ur. 1988) – niemiecki wioślarz